

Новаково () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Новаково () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.

Новаково — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новаково — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства